Лянгар 

 Лянгар — посёлок в Узбекистане.
 Лянгар — река в Таджикистане.
 Лянгар — река в Узбекистане

См. также 
 Лангар